Borysławice (gromada)  (powiat kaliski)
 Borysławice Kościelne (gromada) (powiat kolski)